Алекс Тизон (, полное имя Томас Александер Асунсьон Тисон, ; , , Филиппины — , , Орегон, США) — американский журналист филиппинского происхождения. Лауреат Пулитцеровской премии в области расследовательской журналистики (1997).

Биография 

В 1964 г. вместе с семьёй переехал в США, где его отец работал на небольших должностях в филиппинских консульствах в Лос-Анджелесе и Сиэтле. В дальнейшем семья испытывала финансовые затруднения и часто переезжала, пока не обосновалась наконец в штате Орегон. Окончил Орегонский университет, затем продолжил образование в Стэнфордском университете.

Работая репортёром в The Seattle Times, вместе с соавторами Э. Налдером и Д. Нельсон выиграл Пулитцеровскую премию за серию статей о коррупции в федеральной программе по предоставлению жилья индейскому населению США. В 2001 г. получила резонанс его серия репортажей о реакции американских граждан в разных регионах на террористический акт 11 сентября 2001. В дальнейшем в 2003—2008 гг.
Тизон возглавлял бюро газеты Los Angeles Times в Сиэтле.

В 2011 г. опубликовал автобиографическую публицистическую книгу «Большой маленький человек: В поисках моего азиатского я» (), в которой проанализировал как свой путь к выявлению своей филиппинской идентичности, так и бытующие в американском обществе стереотипы по поводу филиппинцев. Последнее произведение Тизона, очерк «Рабыня моей семьи» (), также был написан на автобиографическом материале и посвящён дальней родственнице, более полувека проведшей у деда и матери Тизона в качестве бесправной служанки; очерк был опубликован в журнале The Atlantic как главный материал номера, вынесенный на обложку в июне 2017 года, уже после внезапной смерти автора, и вызвал широкую дискуссию.

Примечания

Ссылки 
 А. Тизон. Наша семейная рабыня

Журналисты США
Лауреаты Пулитцеровской премии